Винта́ж () или Миллезим ( — число, обозначающее год) в виноделии — вина, крепкие напитки (например, коньяк,  арманьяк и т. п.) или урожай определенного года. Слово винтаж или миллезим используют как для обозначения года выпуска вина или крепких напитков, так и для названия таких напитков.

Понятие «винтаж» применяется, как правило, к высококачественным винам, каждый винтаж которых обладает своими неповторимыми оттенками аромата и вкуса, так как погодно-климатические и многие другие отличия каждого сезона формируют индивидуальные органолептические характеристики вина. Слово «винтаж» особенно часто упоминают в связи с элитными дорогими винами, которые выпускаются только в годы удачных урожаев. Раритетные вина выдающихся винтажей высоко ценятся коллекционерами.

Во франкоязычных странах чаще используется термин миллезим.

Примечания 

Виноделие